Игнасио Мануел Алтамирано има више значења:

 Игнасио Мануел Алтамирано, Ел Пикачо (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Мануел Алтамирано (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Игнасио Мануел Алтамирано (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Мануел Алтамирано (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Игнасио Мануел Алтамирано (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Игнасио Мануел Алтамирано (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Игнасио Мануел Алтамирано (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику